Forest Lake (Illinois)
Forest Lake (Minnesota)
Forest Lake (Queensland)